Монте́йру () — португальская фамилия. Известные носители:
 Монтейру, Антониу Машкареньяш (1944—2016) — президент Кабо-Верде с 22 марта 1991 года по 22 марта 2001 года.
 Монтейру, Вания (род. 1986) — кабо-вердианская художественная гимнастка.
 Монтейру, Диогу (род. 2005) — португальский футболист.
 Монтейру, Домингуш (1903—1980) — португальский адвокат, писатель и поэт.
 Монтейру, Жамиру (род. 1993) — кабовердианский футболист.
 Монтейру, Жуан Сезар (1939—2003) — португальский кинорежиссёр, актёр, писатель.
 Монтейру, Казимиру (1920—1993) — агент португальской спецслужбы ПИДЕ, убийца генерала Делгаду.
 Монтейру, Клаудиа (род. 1961) — бразильская теннисистка.
 Монтейру, Луиш (род. 1961) — португальский пятиборец.
 Монтейру, Луиш Мигел (род. 1980) — португальский футболист.
 Монтейру, Телма (род. 1985) — португальская дзюдоистка.
 
 Монтейру, Франсишку (1926—2002) — гонконгский пловец.

Топонимы 
 Монтейру — муниципалитет в бразильском штате Параиба.
 Жерониму-Монтейру — муниципалитет в бразильском штате Эспириту-Санту.

См. также 
 Монтейро